DFB-Pokal 1980-81 (mannen)
 DFB-Pokal 1980-81 (vrouwen)